У́ницкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе бывшего Кашинского района Тверской области.

Административный центр — село Уницы.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Власьевского и Уницкого сельских округов. С 2018 года упразднено и стало частью единого Кашинского городского округа.

Географические данные 
 Общая площадь: 167,8 км²
 Нахождение: северная часть Кашинского района.
 Граничит:
 на севере — с Кесовогорским районом, Стрелихинское СП и Елисеевское СП,
 на юго-востоке — с Давыдовским СП,
 на юго-западе — со Славковским СП.

Главная река — Яхрома. На границе с Кесовогорским районом — озеро Скорбеж.

Население 
По переписи 2002 года — 1014 человек (467 во Власьевском и 547 в Уницком сельском округе), на 01.01.2008 — 1032 человека.
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Дуплево, Калабриево, Кошурино, Сорокино, Шатиловская Горка и другие.
Деревня Босиково присоединена к деревне Власьево.

История 
В XIII—XIV вв. территория поселения входила в состав Тверского княжества, затем в его удел — Кашинское княжество. В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому и относилась к Кочемскому стану Кашинского уезда.
В XIX — начале XX века большинство деревень поселения относились к Ванчуговской, Савцинской и Славковской волостям Кашинского уезда Тверской губернии.
При Советской власти территория поселения входила в Кашинский уезд, затем в Кимрский уезд. С 1929 года — в составе образованного Кашинского района Московской области. С 1935 года территория поселения входит в Кашинский район Калининской области (с 1990 года Тверской области).

Археология 
На стоянке Языково-I (V — III тыс. до н. э.) в 1 км западнее деревни Языково на правом берегу реки Яхромы встречены захоронения волосовской культуры с янтарными украшениями. Керамический комплекс стоянки Языково I является опорным для изучения культуры ямочно-гребенчатой керамики Верхнего Поволжья

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Кашинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году